

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kątki est un village
 
dans la voïvodie de Mazovie
 Kątki est un village

dans la voïvodie de Poméranie
 Kątki est un village du powiat de Sztum
 Kątki est un village du powiat de Człuchów